Mesquite podría referirse a las siguientes poblaciones:

 Mesquite (condado de Dallas, Texas); o
 Mesquite (condado de Starr, Texas).